Favonius — род дневных бабочек из семейства голубянок.

Этимология 
Favonius — фавоний, тёплый западный ветер в Риме, начинающий дуть в середине февраля; то же, что зефир у греков.

Описание 
Бабочки небольших и относительно средних размеров. Нижняя сторона крыльев серебристо-белого цвета с шелковистым отливом. У представителей рода выражен половой диморфизм. Окраска верхней стороны крыльев самцов практически полностью синяя, тогда как у самок окраска темная с синими пятнами. Наружный край передних крыльев прямой, а задних — частично округлый, с прямыми промежутками между жилками и с хвостиком на жилке Cu2, а также двумя выступами на жилках Cu1 и 2A. Жилка R1 характеризуется отсутствием ветвления; жилки R2 и R3 отличаются тем, что сливаются в одну, жилки R4 и R5 имеют общий ствол. К краю переднего крыла доходят все пять жилок.

Ареал 
Палеарктический род, большинство представителей которого распространены в Восточной Азии.

Классификация 
В род включают около 10 видов:
 Подрод Favonius
 Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
 Favonius cognatus cognatus
 Favonius cognatus ackeryi (Fujioka, 1994)
 Favonius cognatus latifasciatus (Shirôzu et Hayashi, 1959)
 Favonius jezoensis (Matsumura, 1915)
 Favonius jezoensis jezoensis
 Favonius jezoensis azumajamensis (Kanda, 1994)
 Favonius jezoensis daisenensis (Tanaka, 1941)
 Favonius jezoensis magnificans Murayama, 1953
 Favonius korshunovi (Dubatolov et Sergeev, 1982)
 Favonius korshunovi korshunovi
 Favonius korshunovi macrocercus (Wakabayashi et Fukuda, 1985)
 Favonius korshunovi shinichiroi Fujioka, 2003
 Favonius leechi (Riley, 1939)
 Favonius orientalis (Murray, 1875)
 Favonius orientalis orientalis
 Favonius orientalis shirozui Murayama, 1956
 Favonius orientalis schischkini Kurentzov, 1970
 Favonius taxila (Bremer, 1861)
 Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
 Favonius ultramarinus ultramarinus
 Favonius ultramarinus borealis (Murayama, 1953)
 Favonius ultramarinus hayashii (Shirôzu, 1953)
 Favonius ultramarinus okumotoi (Koiwaya, 1996)
 Favonius ultramarinus suffusa (Leech, 1894)
 Favonius unoi Fujioka, 2003
 Favonius watanabei Koiwaya, 2002
 Favonius yuasai Shirôzu, 1948 
 Favonius yuasai coreensis Myrayama, 1963
 Подрод Tasogare Sugiura, 1993
 Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)
 Виды incertae sedis
 Favonius latimarginata Murayama, 1963
 Favonius leechina Lamas, 2008

 Рассматриваемые в составе других родов
 Favonius fujisanus Matsumura, 1910 сейчас рассматривается как Sibataniozephyrus fujisanus (Matsumura, 1910)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758) сейчас рассматривается как Neozephyrus quercus
 Favonius quercus iberica (Staudinger, 1901)
 Favonius quercus interjectus (Verity, 1919)
 Favonius quercus longicaudatus (Riley, 1921)

Литература 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы (Определители по флоре и фауне России). — : КМК, 2007
 Fujioka T. 1994. Zephyrus (Thechlini butterflies) in the world (5). Genus Favonius. Butterflies (Teinopalpus) 7: 3—17.
 Fujioka T. 2003. Descriptions of new species and new subspecies belonging to Tribe Theclini from Myanmar, Vietnam and west China. Gekkan-Mushi 384: 2—10.
 Inomata T. 2000. On the genus Favonius (s. str.) in the continental Ashia. Gekkan-Mushi (348): 18—22.
 Hasegawa T. 2009. Favonius koreanus, the twelfth species of the genus. Gekkan-Mushi (461): 9—14. ISSN 0388-418X.
 Sibatani A. and Ito S. 1942. Beitrag zur systenatik der Theclinae im kaiserreich Japan unter besonderer berucksichtigung der sogenannten gattung Zephyrus (Lepidoptera: Lycaenidae). Nature Life (Kyungpook J. bio. Sci.) 15: 33—46, figs.

Хвостатки
Роды чешуекрылых